You Will Never Be One of Us — третий студийный альбом американской хардкор-группы , изданный 17 июня 2016 года на лейбле Nuclear Blast.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (90 из 100), Allmusic, The A.V. Club, Exclaim!, Metal Hammer, Pitchfork, Rock Sound.

Итоговые списки

Участники записи 
Nails
 Todd Jones — гитара, вокал
 John Gianelli — бас-гитара
 Taylor Young — ударные

Производство
 Kurt Ballou — продюсер
 Wrest — обложка

Список композиций 
Источник

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт
 Savage Intolerance Видео

Альбомы хардкор-панка
Альбомы США
Альбомы грайндкора
Альбомы Nuclear Blast Records